Morganti es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a :

 Carlos Morganti (-1960), actor de cine y de teatro argentino.
 Fausta Morganti (1944-2021), política que fue una des los dos Capitanes Regentes de San Marino.